Bokel ist der Name folgender Orte:

Gemeinden:

 Bokel (Kreis Pinneberg), Gemeinde im Kreis Pinneberg, Schleswig-Holstein
 Bokel (bei Rendsburg), Gemeinde im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Holstein

Ortsteile:

 Bokel (Ahlerstedt), Ortsteil der Gemeinde Ahlerstedt im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Bokel, Ortsteil der Gemeinde Bersenbrück im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Bokel (Beverstedt), Ortsteil der Gemeinde Beverstedt im Landkreis Cuxhaven, Niedersachsen
 Bokel, Ortsteil der Gemeinde Bippen im Landkreis Osnabrück, Niedersachsen
 Bokel, Ortsteil der Gemeinde Cappeln (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Bokel, Ortsteil der Gemeinde Essen (Oldenburg) im Landkreis Cloppenburg, Niedersachsen
 Bokel, Ortsteil der Gemeinde Fredenbeck im Landkreis Stade, Niedersachsen
 Bokel (Halle), Ortsteil der Stadt Halle (Westf.) im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Bokel (Papenburg), Ortsteil der Stadt Papenburg im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Bokel (Rietberg), Ortsteil der Stadt Rietberg im Kreis Gütersloh, Nordrhein-Westfalen
 Bokel (Sprakensehl), Ortsteil der Gemeinde Sprakensehl im Landkreis Gifhorn, Niedersachsen
 Bokel (Wiefelstede), Ortsteil der Gemeinde Wiefelstede in Niedersachsen

Bokel ist der Familienname folgender Personen:

 Claudia Bokel (* 1973), deutsche Degenfechterin
 Radost Bokel (* 1975), deutsche Schauspielerin

Siehe auch:
 Bockel (Begriffsklärung)